La Roche-Blanche (Loara Atlantycka)
 La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme)

Zobacz też